Иоанн Комнин ():
 Иоанн II Комнин (1087—1143) — византийский император
 Императоры Трапезунда:
 Иоанн I Аксух Великий Комнин (? — 1238)
 Иоанн II Великий Комнин (1262/1263—1297)
 Иоанн III Великий Комнин (1321—1362)
 Иоанн IV Великий Комнин (1403—1459)
 Иоанн Комнин (сын Исаака Комнина) (XII век) — византийский аристократ, племянник императора Иоанна II Комнина
 Иоанн Комнин Толстый (? — 1201) — византийский аристократ, правнук императора Иоанна II Комнина
 Иоанн Комнин Дука (? — 1244) — правитель Фессалоник (1237—1244) и Фессалии (1237—1239)